Улица Введе́нского (название с 25 августа 1970 года) — улица в Юго-Западном административном округе города Москвы на территории района Коньково.

Расположение 
Проходит от улицы Обручева до улицы Островитянова. Продолжением на север за улицу Обручева служит Научный проезд, на юг за улицу Островитянова — улица академика Капицы. Названа в 1970 году в честь Б. А. Введенского (1893—1969) — радиофизика, главного редактора Большой советской энциклопедии. Расположена в районе улиц, названных именами российских и советских учёных (Бутлеров, Островитянов, Миклухо-Маклай, Волгин, Обручев) в связи с тем, что в районе находится большое количество научных учреждений (в основном, ведомственных секретных — «почтовых ящиков»).

Примечательные здания и сооружения 
Всего зданий: 92 дома.

По нечётной стороне:
 № 1 — Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени Н. А. Пилюгина;
 № 3 — Банк Москвы;
 № 5, корп. 2 — жилой дом. Здесь жил скульптор М. Р. Бабин
 № 11а — детский сад № 689;
 № 13а — отделение почтовой связи № 117342;
 № 13, корп. 3 — жилой дом. Здесь жил литературовед и редактор Л. А. Шубин.
 № 15а — детский сад № 61;
 № 27а — школа-экстернат № 863; Детско-юношеская спортивная школа «Юность Москвы»;

По чётной стороне:
 № 6 — 1-й автобусный парк;
 № 12а — детский сад № 949;
 № 14а — поликлиника № 74;
 № 24а — пожарная часть № 56;
 № 28 — школа № 17;
 № 32а — школа № 1086; Музей этнокультуры Кореи.

Транспорт

Автобус 
По улице Введенского проходят автобусы: от улицы Обручева до улицы Миклухо-Маклая в обоих направлениях — м90, 235, 273, 404, 642; от улицы Миклухо-Маклая до улицы Островитянова — 754; от улицы Островитянова до улицы Миклухо-Маклая — 235, 361, с2. В начале улицы, у дома 4, расположена конечная остановка «Улица Введенского» для автобуса 699.

Метро 
 Станция метро «Калужская»
 Станция метро «Воронцовская»
 Станция метро «Беляево»
 Станция метро «Коньково»

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс — улица Введенского
 Google Maps — улица Введенского
 WikiMapia — улица Введенского
 Карты openstreetmap — Улица Введенского
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ: улица Введенского
 
 Улица Введенского: учреждения и организации.
 Интересные места и события на карте
 Фото: Улица Введенского.

Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 1970 году